

Бизово — село, Горноуральський міський округ, Свердловська область
 Бизово — село, Упоровський район, Тюменська область